Leopold af Toscana kan henvise til:

 Leopold 1. af Toscana
 Leopold 2. af Toscana